Виктор Иванович Заведий (24 февраля 1939 года, Кременчуг, Полтавская область , УССР) — передовик производства, бригадир машинистов-операторов при ликвидации аварии на Чернобыльской АЭС. Герой Социалистического Труда (1986).

Биография 
Родился 24 февраля 1939 года в рабочей семье в городе Кременчуг Полтавской области, Украинская ССР. После получения среднего образования поступил в ремесленное училище, по окончании которого в 1957 году получил специальность «кузнец свободной ковки». С 1957 года по 1960 год работал на Крюковском вагоностроительном заводе. В 1960 году был призван на срочную службу в армию. После армии продолжил трудовую деятельность на Крюковском вагоностроительном заводе. В 1966 году работал на предприятиях Министерства среднего машиностроения ССР. Работал в городе Шевченко, Мангышлакская область. В 1976 году переехал вместе с семьёй в город Снечкус, Литовская ССР. В Снечкусе работал в Западном управлении строительства. Участвовал в строительстве Игналинской атомной станции. За высокие трудовые успехи при строительстве атомной станции был награждён орденом «Знак Почёта». Летом 1986 года участвовал в ликвидации аварии на Чернобыльской АЭС. Руководил в зоне высокой радиации бригадой машинистов-операторов по укладке бетонного «саркофага» 4-го энергоблока АЭС. За выполнение заданий во время работ на Чернобыльской АЭС был удостоен в 1986 году звания Героя Социалистического Труда.

В 1991 году переехал в город Нововоронеж Воронежской области. Работал до выхода на пенсию в 1998 году водителем и механиком на местном автопредприятии.

Награды 
 Герой Социалистического Труда — указом Президиума Верховного Совета СССР № 6245-Х1 «За мужество и самоотверженный труд, проявленные при ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС и устранение её последствий» от 24 декабря 1986 года
 Орден Ленина (1986)
 Орден «Знак Почёта» (1981)

Литература 
 Литвинова Т. Н., Юрасов А. Н. Дмитриев В. Я. // Воронежская энциклопедия  / Гл. ред. М. Д. Карпачёв. — Воронеж: Центр духовного возрождения Чернозёмного края, 2008. — Т. 1. — 524 с.

Ссылки 

 Выдающиеся люди, причастные к ликвидации последствий катастрофы

Персоналии:Нововоронеж